Plaridel est le nom de plusieurs municipalités philippines :

 Plaridel, dans la province de Bulacan
 Plaridel, dans la province de Misamis occidental
 Plaridel, dans la province de Quezon